La corte (L'Hermine) – film del 2015 diretto da Christian Vincent
 La Corte – frazione italiana del comune di Sassari
 La Corte – corte rurale di Traversetolo
 La corte – programma televisivo argentino
 La Corte – azienda di media e comunicazione argentina
 Daniele La Corte – giornalista e scrittore italiano